Glenosporopsis är ett släkte av svampar. Glenosporopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glenosporopsis